Прам — плоскодонне артилерійське вітрильне судно XVIII століття.
 Прам — ярмаркова комуна в Австрії.

Див. також 
 PRAM — тип енергонезалежної пам'яті.